Dimitar est un prénom masculin bulgare () et macédonien (). Il peut faire référence à :

Variantes 
Dimitar est une des nombreuses variantes du prénom slave Dimitri, lui-même dérivé du nom grec  ou , tous étant issus de Déméter, déesse de la terre et des moissons dans la mythologie grecque, équivalente à Cérès en latin.

Autres variantes de Dimitri et Dimitar :
 Grec ancien : Dēmḗtrios (), Dimitrios, Demetrios
 Latin : Demetrius
 Albanais : Dhimitër, Mitro
 Allemand : Demetrius
 Anglais : Demetrius, Demetri, Demetry
 Arabe : دمتري
 Biélorusse : Дзмітрый (Dz'mitry), Дзмітрый (Dzmitryj), Зміцер (Zmicier), Зьміцер (Z'mitser)
 Taraškievica (orthographe classique biélorusse) : Дзьмітры (Dźmitry, Dz'mitry), Зьміцер, (Źmicier, Z'mitser)
 Catalan: Demetri
 Croate : Dmitar
 Espagnol : Demetrio
 Esperanto: Zmitro, Demetrio
 Finnois : Dimitri, Mitri, Mitro
 Français : Dimitri
 Georgian: დემეტრე (Demetre), დიმიტრი (Dimitri)
 Grec moderne : Δημήτριος, Δημήτρης, Μήτρος, Μήτσος, Μητσάρας (Dimitrios, Dimitris, Mitros, Mitsos, Mitsaras)
 Hébreu : דמיטריוס (Demetrius), דמיטרי (Dmitriy)
 Hongrois : Dömötör, Demeter, Dömötör, Dmitrij
 Italien : Demetrio, Dimitri
 Letton : Dmitrijs
 Macédonien: Димитриja (Dimitria), Димитри (Dimitri)
 Polonais : Dymitr, Demetriusz
 Portugais : Demétrio (Portugal), Dimitri (Brazil)
 Roumain : Demetre, Démètre, Déméter, Demeter, Dimitrie, 
 Russe : Дмитрий (Dmitriy), Dimitri, Dmitrii, Dmitry, Dmitriy, Dmitrij
 Serbe : Димитрије (Dimitrije), Митар (Mitar), Дмитар (Dmitar)
 Slovaque : Demeter
 Slovène : Dimitrij, Mitja
 Suédois : Dimitri
 Ukrainian : Дмитро (Dmytro)
ou encore :
 Demetri, Demitri, Dimitrij, Dimitrije, Dimitris, Dmitri, Dmytro, Dmitry

Le diminutif bulgare de Dimitar est Mitko.

La forme féminine bulgare de Dimitar est Dimitrina (Димитрина).

Personnalités

Saint chrétien 
 Dimitar Solunski (Димитър Солунски), nom bulgare de Démétrios de Thessalonique, martyr chrétien grec élevé au rang de saint, également appelé Saint Demetrius ou Saint Dimitri. Il est surtout célébré dans les pays orthodoxes et est le patron de la ville de Bucarest en Roumanie.

Sportifs

Footballeurs 
 Dimitar Berbatov (1981-2012), un footballeur bulgare ;
  (1933-), un footballeur bulgare ;
 
  (1949-), un footballeur bulgare ;
  (1959-), un entraîneur de football bulgare ;
  (1989-), un footballeur bulgare ;
  (1990-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Dimov (1937-), un footballeur bulgare ;
  (1986-), un footballeur bulgare ;
  (1988-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Isakov (1924-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Ivankov (1975-), un footballeur bulgare ;
  (1978-), footballeur bulgare ;
 Dimitar Kostov (1936-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Largov (1936-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Makriev (1984-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Marashliev (1947-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Milanov (1928-1995), un footballeur bulgare ;
  (1980-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Penev (1945-), un footballeur et entraîneur bulgare ;
  (1987-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Popov, (1970-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Rangelov (1983-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Rumentchev (1919-1993) un arbitre de football bulgare ;
  (1977-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Vasev (1965-), un footballeur et entraîneur bulgare ;
  (1987-), un footballeur bulgare ;
 Dimitar Yakimov (1941-), un footballeur bulgare.

Autres sports 
 
  (1952-), joueur de volley-ball bulgare ;
 Dimitar Dimitrov, un gymnaste bulgare ;
 Dimitar Dimitrov, un joueur de hockey sur glace bulgare ;
 Dimitar Dimitrov Gospodinov (1974-), un coureur cycliste bulgare ;
 Dimitar Dobrev (1931-), un lutteur bulgare ;
 Dimitar Iliev (1975-), un pilote de rallye bulgare ;
  (1953-1989), un alpiniste macédonien ;
 Dimitar Khlebarov (1934-), un perchiste bulgare ;
 Dimitar Mirakovski (1981-), un basketteur macédonien ;
  (1976-), un boxeur bulgare ;
 Dimitar Zapryanov (1960-) un judoka bulgare ;
 Dimitar Zlatanov (1948-), un joueur de volley-ball bulgare.

Hommes politiques 
  (1856-1924), un homme politique bulgare, fondateur du socialisme bulgare ;
 Dimitar Ganev (1898-1964), homme politique bulgare, Président du Presidium de l'Assemblée nationale de la République populaire de Bulgarie ;
 Dimitar Grekov (1958-), un homme politique et ministre bulgare ;
 Dimitar Pechev (1894-1973), un homme politique et ministre bulgare ;
 Dimitar Petkov (1858-1907), un homme politique et premier ministre bulgare ;
 Dimitar Iliev Popov (1927-2015), un juriste, homme politique et premier ministre bulgare ;
 Dimitar Stanchov (1863-1940), un diplomate, homme politique et premier ministre bulgare ;
 Dimitar Stanchov (1863-1940), un homme politique et premier minister bulgare ;
 Dimitar Stoyanov (1983-), un homme politique bulgare, député européen.

Écrivains et poètes 
  (1937-), écrivain et ministre de la Culture de Macédoine ;
  (1909-1966), un écrivain bulgare ;
 Dimitar Inkiov (1932-2006), un écrivain bulgare et allemand ;
 Dimitar Miladinov (1810-1862), un poète et folkloriste bulgare ;
 Dimitar Talev (1898-1966), un écrivain et journaliste bulgare.

Autres personnalités 
  (1849–1911), un historien et recteur d'université bulgare ;
  (1985-), un chanteur ethnique macédonien ;
  (1899-1963), un peintre ethnique macédonien ;
  (1935-1995) un acteur bulgare ;
  (1919-2000), un botaniste bulgare ;
  (1937-), un philosophe, écrivain, journaliste et diplomate macédonien ;
 , un violoncelliste bulgare ;
  (1894-1975), un chimiste et académicien bulgare ;
 Dimitar Kondovski (1927-1993), un peintre, illustrateur et critique d'art macédonien ;
  (1934-2009), un acteur de théâtre et de cinéma bulgare ;
 Dimitar Nenov (1901-1953), un architecte et compositeur bulgare ;
  (ca 1835-1873), un révolutionnaire bulgare ;
  (1914-1986), un chimiste bulgare ;
  (1924-), un réalisateur de cinéma bulgare ;
  (1840-1907), Bulgarian révolutionnaire bulgare d'origine macédonienne ;
 , un révolutionnaire, publiciste, politicien, journaliste et diplomate bulgare ;
 Dimitar Sasselov (1961-), un astronome bulgare vivant aux États-Unis ;
  (1916-1943), un pilote de chasse bulgare pendant la Seconde guerre mondiale ;
  (1878-1953), un révolutionnaire macédoine ;
 , un terroriste bulgare ;
  (1796-1860), un peintre bulgare ;
 Hadji Dimitar, de son vrai nom Dimitar Nikolov Asenov (1840-1868), un voïvode et révolutionnaire bulgare.

Toponyme 
 
 Khadji Dimitar, un village de l'obchtina de Kavarna, situé dans l'oblast de Dobritch en Bulgarie ;
 Khadji Dimitar, un sommet montagneux de la chaîne du Grand Balkan (Stara Planina), situé dans l'oblast de Stara Zagora en Bulgarie ;
 Khadji Dimitar, quartier de la ville de Sofia en Bulgarie.

Édifices et monuments 
 , la cathédrale de Sofia en Bulgarie ;
 Église Saint Dimitar Solunski, une église chrétienne de Veliko Tarnovo en Bulgarie ;
 , un stade multifonction à Sliven en Bulgarie.

Références 

 (Dimitar)
 (Dimitar Solunski)